BCZ peut faire référence à :
 Banque commerciale Zaïroise, une autre dénomination de la Banque commerciale du Congo ;
 .